Arismendi (monte de robles en euskera) puede referirse a:
 Arismendi, un apellido de origen vasco;

Personajes con el apellido Arismendi 
 Daniel Arismendi, futbolista venezolano.
 Diego Arismendi, futbolista uruguayo.
 Juan Bautista Arismendi, patriota venezolano y general en la Guerra de Independencia de Venezuela.
 Rodney Arismendi, político uruguayo.
 Marina Arismendi, política uruguaya.
 Rodolfo Loero Arismendi, químico y profesor venezolano.
 Marcelo Arismendi, conductor de televisión chileno.

Personajes con el apellido Arizmendi 
 Alfonso Arizmendi, guionista y novelista español;
 Baby Arizmendi, boxeador mexicano.
 Elena Arizmendi Mejía, feminista mexicana.
 Javier Arizmendi, futbolista español.
 Juan Alejo de Arizmendi, religioso puertorriqueño.

Municipios 
 Arismendi en Barinas, Venezuela.
 Arismendi en Nueva Esparta, Venezuela.
 Arismendi en Sucre, Venezuela.